Суа́кин:

 Суакин — город в провинции Красное Море, Судан.
 Суакин — архипелаг в Красном море, Судан.